Dorylaimoides är ett släkte av rundmaskar. Dorylaimoides ingår i familjen Leptonchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Dorylaimoides